Save percentage-t (gyakori rövidítései SV%, SVS%, SVP, PCT) használják jégkorongban, illetve Lacrosse-ban a kapus védési teljesítményének kimutatására. Magyarul annyit tesz, hogy védési százalék vagy védési hatékonyság.

Úgy kell kiszámolni, hogy az összes védést osztjuk az összes kapura lövéssel. A kapus csere esetén a becserélt kapus nem örökli a lecserélt eredményét, neki az ő beállása óta kezdik mérni az SV%-át. A profi amerikai bajnokságokban, mint például az NHL-ban a kapusok átlaga 0,900 feletti.

Egy egyszerű példával szemléltethető. Ha például egy NHL meccset végigjátszó kapus 40 lövésből egyet se kap be, akkor 1.000 az SV%-a, az ilyen esetet hívják shutoutnak. Viszont ha 40 lövésből csak 38-at véd ki, akkor az SV%-ját úgy számoljuk ki, hogy a 38 védést osztjuk a  40 kapura lövéssel, ami 0,950.

Fordítás

Jégkorong